Cuvier ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:

 Cuvier, französische Gemeinde im Département Jur
 Cuvier-Insel, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Cuvier-Canyon, Tiefseegraben in der D’Urville-See vor der Küste des ostantarktischen Adélielands
 Cuvier Island, kleine Insel vor der Ostküste der Nordinsel Neuseelands
 Cuvier (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 (9614) Cuvier, ein nach Georges Cuvier benannter Asteroid

Cuvier ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Cuvier (1773–1838), französischer Zoologe
 Georges Cuvier (1769–1832), französischer Zoologe und Paläontologe